Rywalizacja indywidualna we florecie kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 została rozegrana w dniach 31 lipca–2 sierpnia. Wystartowało 39 zawodniczek z 15 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w sześciu grupach. Z każdej z grupy cztery najlepsze zawodniczki awansowały do drugiej rundy. W rundzie drugiej rywalizowano w czterech grupach. Z każdej grupy trzy najlepsze zawodniczki awansowały do półfinału. W półfinale cztery najlepsze zawodniczki z dwóch grup awansowały do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodniczek do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano na zasadzie lepszy z siedmiu trafień.

Runda 1 
 Grupa 1

 Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Runda 2 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Półfinały 
Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948